Сезон 1956 года стал 38-м в истории сборной Москвы по футболу.

В нём сборная провела 5 официальных матчей

 4 соревновательных в рамках Спартакиады народов СССР 1956
 1 товарищеский международный со сборной Берлина

Классификация матчей 
По установившейся в отечественной футбольной истории традиции официальными принято считать матчи первой сборной с эквивалентным по статусу соперником (сборные городов, а также регионов и республик); матчи с клубами Москвы и других городов составляют отдельную категорию матчей.

Международные матчи также разделяются на две категории: матчи с соперниками топ-уровня (в составах которых выступали футболисты, входящие в национальные сборные либо выступающие в чемпионатах (лигах) высшего соревновательного уровня своих стран — как профессионалы, так и любители) и (в основном, в период 1920-х — 1930-х годов) международные матчи с так называемыми «рабочими» командами (состоявшими, как правило, из любителей невысокого уровня) и им подобными.

Статистика сезона

Официальные матчи

190. Москва — Литовская ССР — 2:0 
Соревновательный матч 50 — Спартакиада народов СССР, 1/8 финала (отчет).

191. Москва — Белорусская ССР — 5:1 
Соревновательный матч 51 — Спартакиада народов СССР, 1/4 финала (отчет).

192. Москва — Ленинград — 3:2 
Соревновательный матч 52 — Спартакиада народов СССР, 1/2 финала (отчет).

193. Москва — Грузинская ССР — 2:1 
Соревновательный матч 53 — Спартакиада народов СССР, финал (отчет).

194. Москва — Берлин — 6:2 
Международный товарищеский матч 41 (отчет).

Примечания

Литература

Ссылки 

 russia-matches.ucoz.ru — Сборная России по футболу (протоколы и отчеты прессы)
 footballfacts.ru

Футбол в СССР 
Футбол в Москве 
1956 год в футболе 
1956 год в Москве